Meldal – ex comune norvegese
 Morten Meldal – chimico danese
 Justin Meldal-Johnsen – bassista e produttore discografico statunitense